De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2010/11 werd gehouden op zaterdag 21 mei 2011 in het Olympisch Stadion in Berlijn. FC Schalke 04 nam het op tegen MSV Duisburg. Schalke won met 5-0 na onder meer twee doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar.

Finale

Wedstrijd

2011
FC Schalke 04
Voetbal in 2011
Sportevenement in Berlijn